Der FC Schirak Gjumri (armenisch , Futbolayin Akumb Schirak Gjumri) ist ein armenischer Fußballverein aus der Stadt Gjumri in der Provinz Schirak. Schirak Gjumri spielt als einziger armenischer Verein seit der Gründung der höchsten armenischen Fußballliga, der Bardsragujn chumb, erstklassig und ist zudem führend in der „ewigen“ Tabelle.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 1958 als FC Schirak Leninakan gegründet, denn so hieß die Stadt Gjumri damals. Von 1970 bis 1981 hieß er FC Olympia Leninakan, erhielt dann jedoch wieder seinen alten Namen zurück. Seit der Unabhängigkeit Armeniens von der Sowjetunion heißt die Stadt wieder Gjumri und der Klub wurde ebenfalls umbenannt.

Der Verein gewann u. a. 1992, 1994, 1999 und 2013 die armenische Fußballmeisterschaft. Der jetzige Interimspräsident Andranik Adamjan war von 1990 bis 2005 Trainer – ein Rekord im armenischen Fußball.

Erfolge 
 Armenische Fußballmeisterschaft (4): 1992, 1994, 1999, 2013
 Armenischer Fußballpokal (2): 2012, 2017
 Armenischer Fußball-Supercup (4): 1996, 1999, 2002, 2013

Europapokalbilanz

Spieler 
  Artur Petrosjan (199?)
  Harut Wardanjan (1991–1998)

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz

Armenischer Fußballverein
Sport (Gjumri)
FC Schirak Gjumri